Leyland DAF Vans, een Brits historisch merk van bestelbussen
 Light Delivery Vehicles, een Brits historisch merk van transportmotorfietsen.